Васи́лий Репни́н: Репнин, Василий Аникитич (1696—1748) — русский военачальник, генерал-адъютант, сын А. И. Репнина.